То́йво Ве́йкко Ла́ви (; 23 апреля 1912 Котка, Финляндия — 22 мая 1996, Хамина, Финляндия) — финский музыкант, поэт и писатель.

Биография 
Родился 23 апреля 1912 года в финском городе Котка. Большая часть его песен посвящена жизни этого портового города. В юности Вейкко много занимался спортом, особенно толканием ядра. Также Лави увлекался хоровым пением, театром и журналистикой. С 1938 года и до начала Зимней войны Вейкко Лави работал в лесоперерабатывающей промышленности, на предприятиях Выборгской губернии.

С 1950-х годов Лави начал писать и исполнять собственные песни. Шлягеры «Tavallinen rellu», «Kotkan Kerttu» и «Gabriel» быстро набрали популярность в Финляндии. В песне «Mies Mekkonen» пародируется тогдашний премьер-министр Финляндии Урхо Кекконен. Тогда же была написана песня «Laulajan testamentti». В общей сложности за 1951-56 гг. Вейкко Лави написал около пятидесяти песен.

В 1960-е годы наступил перерыв в его творчестве, однако в 1968 году певец вернулся на сцену. Тогда же его семья перебралась в Хамину. После этого Лави выступал почти до самой смерти; его последние записи относятся к 1994 году. В том же году он сыграл самого себя в фильме Аки Каурисмяки «Береги свою косынку, Татьяна».

Наиболее известные из песен Вейкко Лави — «Väärä vitonen», «Silakka-apajalla», «Tukilisä-jenkka», «Sukuvika — suksi ei luista», «Laulajan testamentti», «Elämäni kronikka» и «Ota löysin rantein». Помимо собственных песен, Лави исполнял также финские народные песни и танцы. Также он написал песню «Evakon laulu», которую исполняла певица Аннели Сааристо, балладу «Ruusuja lurjukselta», ставшую известной в исполнении Тапио Раутаваара. Совместно с Юхой Вайнио была написана песня «Siitä on jo aikaa». В 1980-е Лави пишет ряд книг, иллюстрировавших его нелёгкое детство.

Детство Вейкко Лави приходится на период Гражданской войны, что не могло не отразиться на его творчестве. Живя в трудное время, он всегда оставался оптимистом; в своих песнях и книгах ему удалось соединить глубокую гуманность с позитивным отношением к жизни, или, как он сам говорил, «юмор с чувством».

В 1980-е годы финский артист Юйсе Лескинен представил в городском театре Котки пьесу «Надежда Отечества», рассказывающую о жизни Вейкко Лави. Позже Мартти Кадениус составил, используя песни Лави, драматическую пьесу «Хроника моей жизни».

В 2008 году эстрадный певец Юкка Пойка записал альбом «Laulajan testamentti», в который вошли песни Лави в его исполнении.

Дискография

Альбомы 

 Veikko Lavi 1 (1969)
 Veikko Lavi 2 (1971)
 Uusia lauluja (1974)
 Jokainen ihminen on laulun arvoinen (1976)
 Huumoria tunteella (1978)
 Lauluja elämästä (1979)
 Ruusuja ja risuja (1980)
 Ihminen — homo sapiens (1982)
 Monta ovea olen avannut (1983)
 Elämäni kronikka (1988)
 Tunnen kuuluvani tähän maahan (1992)
 Päivä kerrallaan (1994)

Сборники 

 Veikko Lavi (1970)
 Unohtumattomat (1979)
 Lauluntekijä (1982)
 28 tunnetuinta (1988)
 Veikko Lavi (1988)
 Laulajan testamentti (1991)
 Unohtumattomat (1993)
 Jokainen ihminen on laulun arvoinen (1996)
 Parhaat (1998)
 Veikko Lavi muistoissamme / Valitut palat (1999)
 20 suosikkia — Kotkan Kerttu (2002)
 Hitit (2004)
 Nostalgia (2006)
 Veikko Lavi 1950—1952 Vol 1. (2008)
 Varis ja valtion varatyömies (2009)

Библиография 
 Герой-лентяй (1985)
 Голодная тюрьма (1986)
 Война — забава для человека (1989)
 Седьмое лето (1990)
 Огни и тени гавани (1991)

Примечания

Ссылки 
 Вейкко Лави на сайте Pomus.net
 
 Youtube

Родившиеся в Выборгской губернии
Певцы и певицы Финляндии
Актёры Финляндии
Писатели Финляндии
Поэты-песенники Финляндии
Финские писатели
Финские поэты
Актёры XX века